Болдырево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Болдырево — прежнее название села Уштобе в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Болдырево — село в Володарском районе Астраханской области.
 Болдырево — село в Ташлинском районе Оренбургской области.
 Болдырево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Болдырево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Болдырево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Болдырево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Болдырево — село в Абатском районе Тюменской области.
 Болдырево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
Болдырево — до 1965 года название деревни Романково в Сухиничском районе Калужской области.